Parsch ist der Name von:

 Arnošt Parsch (1936–2013), tschechischer Komponist 
 John Parsch (* um 1970), US-amerikanischer Biologe
 Peter Parsch (1944–2009), deutscher Bariton
 Pius Parsch (1884–1954), österreichischer Theologe
 Rudolf Parsch (1883–1971), österreichisch-italienischer Künstler

geographisch:
 Parsch (Salzburg), Stadtteil von Salzburg